A Gaio Calvisio Sabino corrispondono:

Gaio Calvisio Sabino console del 39 a.C.
Gaio Calvisio Sabino console del 4 a.C.
Gaio Calvisio Sabino console del 26 d.C.